Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Mark Philippoussis che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6-1, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Jonas Björkman (semifinali)
 Jim Grabb /  Jonathan Stark (semifinali)

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 ()

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1995
ATP Tour 1995